Inteligenca je lahko:

inteligenca – razumska zmožnost
inteligenca – intelektualci

Glej tudi
umetna inteligenca
čustvena inteligenca